Серо де Гвадалупе има више значења:

 Серо де Гвадалупе (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Серо де Гвадалупе (Пачука де Сото), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо де Гвадалупе (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо де Гвадалупе (Виља де Аљенде), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Серо де Гвадалупе, Лампазос (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Серо де Гвадалупе (Чилчотла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Серо де Гвадалупе (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Серо де Гвадалупе (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо де Гвадалупе, Серо Гранде дел Плумахе (Тескатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику